Heinrich Kralik von Meyrswalden ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Kralik von Meyrswalden (Industrieller) (1840–1911), böhmischer Glasfabrikant
 Heinrich Kralik von Meyrswalden (Maler) (1897–1958), deutscher Kunstmaler
 Heinrich Kralik von Meyrswalden (1887–1965), österreichischer Schriftsteller und Musikkritiker, siehe Heinrich von Kralik